Спартак Еремович Хачикян (1932—2005) — заслуженный архитектор Армении, лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Окончил Московский архитектурный институт в 1955 году. Член СА с 1962 г. Профессор ЕрАСИ, профессор Московского отделения Международной академии архитектуры. Заслуженный архитектор Армении. Член-корреспондент Инженерной академии Армении.

Руководитель архитектурной мастерской института «Армгоспроект» (1964—1979). Директор института «Гипроторг» (1979—1984). Начальник Управления жилгражданстроя Госстроя Арм. ССР (1984—1990).

Выставка работ в Национальном музее архитектуры в Ереване (1997). Академик инженерной Академии Армении.

Работы 
 Жилой дом Академии наук в Ереване, 1957. Соавтор: Артур Тарханян
 Проект нового города Абовяна, 1960. Соавторы: Артур Тарханян, Г. Погосян, Л. Черкезян
 Кинотеатр «Россия» (позднее «Айрарат») в Ереване, 1964. Соавторы: Артур Тарханян, Г. Погосян.
 Аэропорт Звартноц, 1980. Соавторы: Артур Тарханян, Л. Черкезян, Ж. Шехлян, А.Тигранян, А. Месчян.
 Дом молодёжи в Ереване, 1981 (снесен в 2006 году) Соавторы: Г. Погосян, Артур Тарханян, М. Закарян.
 Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна, 1983. Соавторы: Артур Тарханян, Г. Погосян, Г. Мушегян.(скульптор Ф.Аракелян).
 Институты гуманитарных наук АН Арм. ССР в Ереване.
 Дом творчества Союза кинематографистов СССР в Дилижане. Артур Тарханян, Г. Погосян, Лия Сафарян.

Награды 
 Лауреат Всесоюзного смотра творчества молодых архитекторов (1962).
 Лауреат Всесоюзного смотра достижений советской архитектуры за 1973—1977 гг.
 Лауреат Всесоюзного смотра «Лучшая постройка года» (1982) (золотая медаль).
 Лауреат Всесоюзного смотра «Лучшее произведение года» (1985).
 Лауреат Всесоюзного фестиваля любительских фильмов «Вокруг Африки» (1963).
 Лауреат Всесоюзной выставки любительских фотографий (1965)
 Золотая медаль ВДНХ
 Премия Совета Министров СССР (кинотеатр «Россия» в Ереване — 1979 г.).
 Премия Ленинского комсомола (Дом молодежи в Ереване — 1981 г.).
 Лауреат Госпремии Армении (аэропорт «Звартноц» в Ереване — 1985 г.)
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета Арм. ССР (1987).
 Государственная премия СССР (Спортивно-концертный комплекс в Ереване — 1987 г.).

Галерея

Ссылки 
 
 
 
 https://web.archive.org/web/20190815184951/http://uaa.am/members/1954-1959/khachikyan-spartak-eremovich.HTML

Архитекторы Армении